Карта́н () — французская фамилия.

Известные носители:
 Картан, Анри (1904—2008) — французский математик, сын Э. Ж. Картана
 Картан, Эли Жозеф (1869—1951) — французский математик
 Картан (Золотая Орда) — один из местных правителей Золотой Орды в 1240-е годы, женатый на сестре Батыя.

Другое 
 Картан — небольшой ударный кратер на северном побережье Залива Успеха на видимой стороне Луны.